Patching (Essex), een wijk in het noorden van Chelmsford, in het Engelse graafschap Essex
Patching (West Sussex), een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Arun, in het Engelse graafschap West Sussex